Јакобешти има више значења:

 Јакобешти
 Јакобешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Јакобешти, насеље у округу Сучава у Румунији